Еміліан Тардіф — католицький квебекський священик, відомий своїм навчанням і зціленням.
 Марк Тардіф — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника за збірну команду Канади.